Abstracto puede referirse a:
 El álgebra abstracta (o álgebra moderna), parte de la matemática que estudia las estructuras algebraicas como las de grupo, anillo, cuerpo o espacio vectorial.
 El arte abstracto, arte reducido a sus aspectos cromáticos, formales y estructurales.
 La escultura abstracta, escultura realizada según las convenciones del arte abstracto.
 La pintura abstracta, pintura realizada según las convenciones del arte abstracto.
 Las formas abstractas; en gramática, aquellas formas con significado equivalente, pero que se emplean en posiciones sintácticas distintas, perteneciendo cada una, por tanto, a una diferente categoría gramatical.
 El juego abstracto, todo aquel juego en el que no existe un tema o ambientación asociado.
 El objeto abstracto, objeto que no posee materia, pero sobre el que se pueden definir acciones.
 El patrón abstracto, conjunto de reglas.
 El sustantivo abstracto; en gramática, sustantivo que designa un objeto sólo percibido o creado por el pensamiento, en oposición al sustantivo concreto, que designa un objeto perceptible por los sentidos.
 El tipo abstracto; en computación, sistema de tipo determinado o nominativo declarado por el programador.
 El tipo de dato abstracto, modelo matemático compuesto por una colección de operaciones definidas sobre un conjunto de datos.

Enlaces externos